The Ridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 The Ridge (Georgia), ID-Nr. 85000863
 The Ridge (Maryland), ID-Nr. 88000267